Il singolare del torneo di tennis Toronto Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Roy Emerson 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (campione)
 Roy Emerson (finale)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 Colin Dibley (secondo turno)
 Stan Smith (semifinali)
 John Alexander (secondo turno)

 Bob Lutz (secondo turno)
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Phil Dent (secondo turno)
 Andrew Pattison (primo turno)
 Niki Pilic (secondo turno)
 Frank Froehling (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1973